Aage Hansen er navnet på flere personer:

 Aage Hansen (filolog) (1894-1983) – dansk filolog, dr.phil.
 Aage Hansen (fængselsinspektør) (1900-1984) – dansk fængelsinspektør
 Aage Hansen (miljøaktivist) (1924-2008) – dansk fisker og miljøaktivist
 Aage Hansen (atlet Sparta) – dansk atlet fra IF Sparta
 Aage Hansen (atlet KIF) – dansk atlet fra Københavns Idræts Forening
Desuden:
 Åge Båring Hansen (1896-1962) – dansk borgmester
 Aage Christian Mørk Hansen (1908-1984) – dansk embedsmand
 Aage Fabricius Hansen (1875-1935) – dansk politidirektør
 Aage H. Hansen (1877-1955) – dansk købmand og konsul